Кранђени има више значења:

 Кранђени (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Кранђени (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Кранђени (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији